Еймі Гарсія () — американська акторка. 
 Еймі Фуллер — сноубордистка, учасниця зимових Олімпійських ігор (2014).